Termin -{S5}- ima više značenja.

 S-oznake, S5: Sadržaj čuvati u pogodnoj tečnosti po specifaciji proizvođača
 S5 (fajl format)